Комиссия ООН по наблюдению, контролю и инспекциям, сокр. ЮНМОВИК (от  — UNMOVIC) — вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН, созданный 17 декабря 1999 года в результате принятия резолюции 1284 Совета Безопасности ООН. ЮНМОВИК была призвана заменить бывшую Специальную комиссию Организации Объединенных Наций (ЮНСКОМ) и продолжить осуществление мандата ЮНСКОМ, предусматривавшего ликвидацию иракского оружия массового поражения и ракет дальностью свыше 150 км и обеспечение функционирования системы постоянного наблюдения и контроля в целях проверки выполнения Ираком его обязательств не приобретать вновь оружие, запрещённое Советом Безопасности.

Структура комиссии 
Руководителем ЮНМОВИК является Исполнительный председатель, однако помимо Канцелярии Исполнительного председателя, на которую возложены исполнительные функции, правовые вопросы и вопросы связи, в состав ЮНМОВИК входят четыре отдела: Отдел планирования и операций, Отдел анализа и оценки, Отдел информации и Отдел технической поддержки и подготовки кадров, а также Административная служба. Кроме того существует Коллегия уполномоченных при ЮНМОВИК, в состав которой назначены 16 человек. Данная коллегия должна давать рекомендации и советы Исполнительному председателю в его работе. Коллегия уполномоченных при ЮНМОВИК собирается не менее четырех раз в год, проводя закрытые заседания для обсуждения доклада и других организационных и оперативных мероприятий.

В соответствии с Уставом ООН сотрудники ЮНМОВИК подбираются с учётом необходимости обеспечить высокий уровень работоспособности, компетентности и добросовестности и важности подбора персонала на максимально широкой географической основе. В штат сотрудников Комиссии входят специалисты по вооружению, аналитики, учёные, инженеры и специалисты по вопросам оперативного планирования.

Штаб-квартира ЮНМОВИК находится в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

29 июня 2007 года резолюцией 1762 Совета Безопасности ООН мандат ЮНМОВИК прекращён.

Исполнительные председатели ЮНМОВИК 

 1 марта 2000 — 30 июня 2003 — Ханс Бликс (Швеция);
 1 июля 2003 — 29 июня 2007 — Димитриос Перрикос (Греция).

Примечания

Ссылки 
Сайт ЮНМОВИК

Вспомогательные органы ООН
Ирак
Оружие массового поражения